Públio Cornélio Lêntulo Caudino
 Públio Cornélio Lêntulo (cônsul em 162 a.C.)
 Públio Cornélio Lêntulo Sura — cônsul em 71 a.C.
 Públio Cornélio Lêntulo Espínter — marido de Cecília Metela Céler (53 a.C.)
 Públio Cornélio Lêntulo Marcelino — cônsul em 18 a.C.
 Públio Cornélio Lêntulo Cipião (cônsul em 2)
 Públio Cornélio Lêntulo Cipião — cônsul em 24, filho do anterior
 Públio Cornélio Lêntulo (cônsul em 27) — cônsul sufecto, possivelmente irmão do anterior
 Públio Cornélio Cipião (cônsul em 56) — filho do anterior

Ver também 
 Públio Lêntulo

Desambiguações de antropônimos